

Patronyme 

 Edward Bullard (1907-1980), un géophysicien britannique ;
 Eugene Bullard (1895-1961, un Afro-Américain, pilote dans l'armée française durant la Première Guerre mondiale ;
 Jimmy Bullard (1978-), un footballeur anglais ;
 Matt Bullard (1967-), un ancien joueur américain de basket-ball ;
  ;
 Pat Bullard (1959-), un scénariste, producteur et acteur canadien ;
 Robert Lee Bullard (1861-1947), un général américain ;
 Thaddeus Bullard (1977-), dit Titus O'Neil, un catcheur américain.

Toponyme 

 Bullard, une ville située dans les comtés de Smith et Cherokee, au Texas (États-Unis).

Voir aussi 
 Bullard, un adjectif, relatif à Bulle, une commune française
 Bullard, un habitant de Bulle
 Barrage de New Bullards Bar, un barrage situé sur le  en Californie